Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Magnus Gustafsson e Magnus Larsson 6-0, 6-3.

Teste di serie

 Jeff Tarango /  Jack Waite (semifinali)
 David Ekerot /  Peter Nyborg (primo turno)

 Mark Keil /  Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Sláva Doseděl /  Pavel Vízner (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1997
ATP Tour 1997